Douchy puede referirse a: 

 Douchy, comuna francesa situada en Aisne.
 Douchy, comuna francesa situada en Loiret.